Премия «Сатурн» за лучший фильм — экранизацию комикса () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, специально предназначенной для награждений за экранизацию комиксов в фильмах, начиная с 2014 года.

В настоящее время шесть победителей были созданы Marvel Studios и принадлежат к Кинематографической вселенной Marvel.

Лауреаты и номинанты

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сатурн» 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»